Ferrocarril Bakú-Tbilisi-Kars, línia de ferrocarril que uneix Azerbaidjan i Turquia a través de Geòrgia
 Pilars de la Veritat (del seu nom en gilbertès Boutokaan Te Koaua), partit polític de Kiribati
 Falkenbergs BTK (de l'acrònim en suec Bordtennisklubb), club de tennis de taula de la ciutat de Falkenberg (Suècia)
 Helios BTK (de l'acrònim en rus Биотар Красногорский, transliterat Biotar Krasnogorski), versió inicial de l'objectiu Helios-44 de fabricació soviètica
 Tirosina-cinasa de Bruton (del seu nom en anglès Bruton's Tyrosine Kinase), enzim humà implicat en l'agammaglobulinemia lligada al cromosoma X